Giacomo Casadei (2002–) olasz díjugrató
 Giacomo Casadei (2002–) San Marinó-i úszó